Beaver Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beaver Knob (Georgia)
 Beaver Knob (Kentucky)